Anna (heilige), de moeder van Maria, moeder van Jezus

Geografie
Sint Annabaai, een baai op Curaçao

België
Sint-Anna (Antwerpen), een voormalig dorp aan de Schelde ten oosten van de Borgerweert
Sint-Annatunnel, een voetgangerstunnel in Antwerpen onder de Schelde
Sint-Annabos, een bos in het noorden van de Antwerpse Sint-Annaparochie
Sint-Anna (Brugge), een wijk Brugge
Sint-Anna (Hamme), een dorp in Hamme
Sint-Anna (Kortrijk), een wijk en voormalig gehucht in Kortrijk

Nederland
Fort Sint-Anna (Saaftinge), voormalig fort in Zeeuws-Vlaanderen
St. Anna (Nijmegen), een wijk en voormalig gehucht in Nijmegen
Sint Annapolder (Terneuzen), een wijk in Terneuzen

Overig 
Sint Anna (Tungelroy), een molen in Tungelroy (Nederland)
Sint Anna (Weert), een molen in Weert (Nederland)
Sint Anna (klooster), een voormalig klooster in Groningen (Nederland)
Sint Anna-orde, een ridderorde in Beieren
Orde van Sint-Anna, een ridderorde in Holstein-Gottorp die een orde van verdienste werd in het keizerrijk Rusland
Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg is een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de Nederlandse provincie Limburg, ontstaan uit de opvolger van de in 1976 gefuseerde psychiatrische instellingen Sint Servatius en Sint Anna in Venray.

Zie ook 
Sint-Annaklooster (doorverwijspagina)
Sint-Annakerk (doorverwijspagina)
Sint-Annakapel (doorverwijspagina)